Le championnat du Brésil de football 1990 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue au Corinthians Paulista.

Premier tour 

|valign=top align=left width=50%|

 

|}
|}

Second tour 

|valign=top align=left width=50%|

 

|}
|}

Classement général 

 
 

|}

Phase finale

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1990
Brésil
Sport au Brésil en 1990